Antiochus (Oudgrieks:  / Antíochos) is de naam van verscheidene personen, in het bijzonder koningen uit de dynastie der Seleuciden:

Seleuciden
Antiochus (vader van Seleucus I Nicator), vader van Seleucus I Nicator, stichter van de Seleucidische dynastie
Antiochus I Soter (regerend 281–261 v.Chr.)
Antiochus II (regerend 261–246 v.Chr.)
 Antiochus Hierax (263-227 v.Chr.), jongere zoon van Antiochus II
Antiochus III de Grote (regerende 223–187 v.Chr.)
Antiochus (zoon van Antiochus III de Grote)
Antiochus IV (regerend 175–164 v.Chr.)
 Antiochus (zoon van Seleucus IV Philopator)
Antiochus V Eupator (ca. 173-162 v.Chr.) (regerend 164–162 v.Chr.)
Antiochus VI Dionysus (regerend 145–142 v.Chr.)
Antiochus VII Euergetes Sidetes (regerend 138–129 v.Chr.)
Antiochus VIII Grypos (regerend 123–96 v.Chr.)
Antiochus IX Cyzicenus (regerend 114/116-96 v.Chr.)
Antiochus X Eusebes Philopator (regerend 95–83 v.Chr.)
Antiochus XI Epiphanes Philadelphus (regerend 95–92 v.Chr.)
Antiochus XII Dionysus (regerend 87-84 v.Chr.)
Antiochus XIII Asiaticus (-58 v.Chr.) (regerend 69–64 v.Chr.)

Koninkrijk Commagene
 Antiochus I Theos van Commagene (- 38 v.Chr.) (regerend 70 v.Chr.-38 v.Chr.)
 Antiochus II van Commagene (- 29 v.Chr.)
 Antiochus III van Commagene (- 17 n.Chr.) (regerend 12 v.Chr.-17 n.Chr.)
 Antiochus IV van Commagene (regerend 38-72 n.Chr.)

Prinsen van Commagene
 Antiochus II van Commagene (- 29 v.Chr.)
 Gaius Iulius Archelaus Antiochus Epiphanes (38-92 n.Chr.)
 Gaius Iulius Antiochus Epiphanes Philopappos (65–116 n.Chr.)

Anderen
 Antiochus (mythologie), naam van vier figuren in de Griekse mythologie
 Antiochus (zoon van Echecratides), Thessalische vorst en tagos (-520/515 v.Chr.)
 Antiochus van Orestis, Macedonische vorst (5e eeuw v.Chr.)
 Antiochus van Syracuse (ca. 423 v.Chr.), Grieks historicus 
 Antiochus (Athene), Atheneense admiraal van Alcibiades (407 v.Chr.)
 Antiochus (coroplast), Grieks coroplast uit de vroeghellenistische periode (4e/3e eeuw v.Chr.)
 Antiochus (zoon van Cratidas), Ptolemaeische Alexanderpriester (3e eeuw v.Chr.)
 Eunus (132 v.Chr.), leider van de eerste slavenopstand van Sicilië, eigende zich de koningsnaam „Antiochus“ toe
 Antiochus van Ascalon (c. 130–68 v.Chr.), filosoof, lid van Plato's Academia 
 Antiochus van Sulcis (- 110 n.Chr.), christelijke martelaar en heilige uit Sardinië
 Antiochus (beeldhouwer), antieke beeldhouwer (2e eeuw n.Chr.)
 Antiochus van Athene (ca. 200 n.Chr.), filosoof en astroloog
 Septimius Antiochus (- 273), kortstondig Romeins usurpator in Syrië
 Antiochus Chuzon, 5e-eeuws Byzantijns politicus
 Antiochus van Palestina, 7e-eeuwse monnik
 Antiochus Kantemir (1708-1744), Russisch dichter